White Light může být:

 White Light/White Heat – album skupiny The Velvet Underground z roku 1968
 White Light (album, Gene Clark) – album hudebníka Gene Clarka z roku 1971
 White Light (album, Groove Armada) – album dua Groove Armada z roku 2010
 White Light (album, The Corrs) – album skupiny The Corrs z roku 2015